Funchalia är ett släkte av kräftdjur. Funchalia ingår i familjen Penaeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Funchalia